Владимир Александрович Ковалевский:
 Ковалевский, Владимир Александрович (1852—1913) — русский генерал-лейтенант.
 Ковалевский, Владимир Александрович (1872—1914) — русский учёный-химик.